Шарлин фон Хайль (, род. 1960 в Майнце, Германия) — живописец, абстракционистка, живёт и работает в Нью-Йорке, США.

Биография 
Шарлин фон Хайль — художница немецкого происхождения, которая живёт в Нью-Йорке продолжительное время. Изучала живопись у Йорга Иммендорфа в Гамбурге и у Фрица Швеглера в Дюссельдорфской государственной академии художеств.

Творчество 
Создает живописные и графические работы, которые сильно отличаются друг от друга. Незаинтересованная в создании цельного стиля, Шарлин фон Хайль вместо этого культивирует синкретизм. В её живописи сталкиваются разные стили и периоды в искусстве.

Персональные выставки 
 2007 Charline von Heyl: works on paper — Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2007 «Шарлин фон Хайль» Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 2007 «Шарлин фон Хайль» 1301PE, Лос-Анджелес
 2006 «Шарлин фон Хайль» Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2005 Concentrations 48 Charline von Heyl — Dallas Museum of Art, Даллас
 2004 «Шарлин фон Хайль» Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 2003 «Шарлин фон Хайль» Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2002 «Шарлин фон Хайль» Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 1998 Installation View Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 1992 «Шарлин фон Хайль» Galerie Bleich-Rossi, Вена
 1991 «Шарлин фон Хайль» Galerie Christian Nagel — Köln, Кёльн

Примечания

Ссылки 
 Информация о художнице на сайте Petzel Gallery
 Работы и информация на сайте ArtNet
 Статья в Frieze Magazine
 Статья о выставке

Персоналии по алфавиту
Современные художники США
Современные художники Германии